Душан Пулетић (Лозница, 5. јануара 1989) српски је фудбалски голман.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Мачва Шабац
 Прва лига Србије: 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1989.
Спортисти из Лознице
Српски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Радника Сурдулице
Фудбалери БСК Борче
Фудбалери Колубаре
Фудбалери Мачве
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери ИМТ-а